Afrikanska mästerskapen i simning är Afrikas mästerskap i simning. Mästerskapen organiseras av Confédération Africaine de Natation (CANA) och hålls vartannat år.

Upplagor

Anmärkningar

Referenser

 
Simning
Simtävlingar
Återkommande sportevenemang med premiär 1974